Orašac kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Orašac (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kroatien 

 Orašac (ort i Kroatien), Dubrovnik-Neretvas län, Grad Dubrovnik,

Serbien 

 Orašac, ort, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Serbienförgreningar